Jakten – film del 1959 diretto da Erik Løchen
Jakten – film del 1965 diretto da Yngve Gamlin